HR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 189 амінокислот, а молекулярна маса — 127 495.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном заліза, ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки